Hilariuskirchen sind folgende nach dem heiligen Hilarius von Poitiers benannte Kirchen:

Deutschland 
 Sankt-Hilarius-Kirche (Utenbach), evangelische Hilariuskirche in Utenbach, einem Ortsteil von Apolda,  Thüringen
 Bergkirche Heinsheim, evangelische Hilariuskirche in Heinsheim, einem Ortsteil von Bad Rappenau,  Baden-Württemberg 
 St. Hilarius (Bollschweil), katholische Pfarrkirche Bollschweil,  Baden-Württemberg 
 St. Hilarius (Eller), katholische Pfarrkirche in Eller, einem Ortsteil von Ediger-Eller, Rheinland-Pfalz
 St. Hilarius (Freiburg im Breisgau), römisch-katholische Kirche im Freiburger Stadtteil Ebnet,  Baden-Württemberg 
 St. Hilarius in Bleicheim, Teilort der Stadt Herbolzheim, Baden-Württemberg
 Evangelische Kirche Sitzenkirch im gleichnamigen Stadtteil von Kandern, Baden-Württemberg
 St. Hilarius (Mainz), heute nicht mehr existierende spätrömisch(?)-merowingische Kirche in Mainz, Rheinland-Pfalz
 St. Hilarius, römisch-katholische Kirche im Stadtteil Weilersbach von Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg

Schweiz 
 St. Hilarius in Mörel-Filet, katholische Pfarrkirche in Mörel, Kanton Wallis

Belgien 
 St. Hilarius (Bierbeek), Brabant
 Sint-Hilariuskerk (Maspelt)

Frankreich 
 Abtei Saint-Hilaire (Aude)
 St-Hilaire de Melle in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Abbaye de Saint-Hilaire (Ménerbes)
 St-Hilaire de Semur-en-Brionnais in der Region Bourgogne-Franche-Comté 
 Saint-Hilaire-de-Poitiers 
 St-Hilaire (Saint-Hilaire-des-Landes)
 St-Hilaire (Tillières-sur-Avre), Département Eure

Großbritannien 
 St Hilary  Church (Cornwall), Großbritannien
 St Hilary’s Church (Wallasey), Großbritannien
 St Hilary’s Chapel, Denbigh, Wales

Weblinks 

Liste (Kirchengebäude nach Name)